A Associação Atlética Acadêmica Pereira Barretto é o órgão que representa os estudantes da Escola Paulista de Medicina (UNIFESP) nas competições esportivas entre diversas faculdades.

Administrada inteiramente pelos alunos há mais de 15 anos, é financeiramente independente e se sustenta através da exploração do seu complexo esportivo e de parcerias firmadas com a iniciativa privada, conseguindo assim manter o alto nível de suas equipes em 23 modalidades esportivas diferentes, com renomados técnicos no meio esportivo à frente.A Atlética assumiu um papel central no que se refere a organização de competições e festas, sendo ponto de encontro de ex-alunos, eventos esportivos, como treinos e competições internas e externas.

Ainda como setor de esportes do CAPB, participou da fundação da FUPE em 1934. Atualmente participa das seguintes competições: Intermed, Pauli-Poli, Intercalomed, Intercalouros, Liga Nipo, Liga Paulista, Top Swim, TUNA e NDU.

História

Em meados da década de 30, cogitava-se a possibilidade da existência de outra escola de Medicina em São Paulo devido à demanda de alunos e professores. 

Em 1933, 100 vestibulandos, apesar de aprovados na Faculdade de Medicina não puderam frequentar o curso pela falta de vagas. Um outro vestibular foi realizado, e 85 alunos foram selecionados para a nova instituição, cujo corpo docente foi composto pelos mais brilhantes médicos paulistas. 

O antigo prédio da Faculdade de Medicina de São Paulo sediou a nascente Escola Paulista de Medicina, cujos recursos provinham dos próprios fundadores e das mensalidades pagas pelos alunos. 

Em 1935, a Escola mudou-se para a Rua Botucatu e, em 1940, iniciou-se a construção do Hospital São Paulo. Em 1956, a Paulista, como é tradicionalmente conhecida, tornou-se uma escola federal graças às suas contribuições à saúde e ao meio científico. Em 1994, a EPM ganhou o título de Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP - a única da América especializada na área da Saúde, por oferecer os cursos de Medicina, Ortóptica, Enfermagem, Fonoaudiologia e Ciências Biomédicas em graduação, residência, pós- graduação, mestrados e doutorados, hoje, porém, passa por um processo de expansão, deixando de ser apenas uma universidade da saúde, possuindo também cursos de humanidades e ciências exatas nos diversos novos campi.

O Centro Acadêmico Pereira Barretto, órgão representativo dos alunos, foi fundado em agosto de 1933 possuindo vários setores, entre eles o de esportes. Este último teve dificuldades com a falta de espaço, sendo os treinos ministrados em locais distantes. Mesmo assim, surgiram nos primeiros anos grandes destaques esportivos, que conquistaram vários títulos em campeonatos de federações e universitários. 

Os alunos são representados por dois órgãos: o Centro Acadêmico Pereira Barretto, que é o orgão oficial de representação dos alunos de medicina dentro e fora da universidade, e a Associação Atlética Acadêmica Pereira Barretto (AAAPB). O primeiro é responsável por atividades culturais no campo científico (congressos e palestras) e político da universidade, com importante papel na representação estudantil nos diversos órgãos e conselhos da universidade. O segundo com papel já descrito de organizar festas e competições.

A Associação Atlética, fundada em 1939, derivada do antigo setor de esportes do Centro Acadêmico, cuida da vida esportiva da faculdade, englobando o esporte universitário, o lazer, a integração dos alunos e a promoção de competições. Assim, a AAAPB tem sido sede de vários eventos sociais como festas, gincanas e campeonatos, além de realizar treinamentos que visam as mais renomadas competições.

Espaço Físico

A AAAPB administra hoje uma área de aproximadamente 3.000 m², localizado na Vila Clementino, e a sua estrutura física é constituída da seguinte forma:

02 ginásios poliesportivos com marcações para a prática de Futsal, Handebol, Voleibol, Basquete. Um deles feito com piso sintético original Lisonda e arquibancada. São sede de diversas competições além de serem utilizados para os treinos das equipes da escola e outras que os alugam.
Piscina semi-olímpica aquecida, com seis raias e arquibancada, freqüentemente utilizada tanto em competições internas quanto externas.
Quadra de Tênis Bruno Fontao, recentemento reformada e que conta com piso sintético utilizada para os treinos da equipe da escola e também reservada freqüentemente pelos docentes da UNIFESP.
Sala de Atletismo com diversos equipamentos de condicionamento físico e um espaço reservado para treinamentos específicos das modalidades do atletismo.
Gaiola para treinamento de Beisebol dotada de um arremessador automático de bolas.
Dojô sintético importado da Alemanha, para a prática de Judô e Jiu-Jitsu.
Centro de condicionamento físico equipado com equipamentos importados Life Fitness, de última geração.
Departamento de vendas, onde são comercializadas roupas e acessórios esportivos com a marca da Atlética.
Lanchonete que figura como ponto de encontro de alunos, médicos e funcionários.

O complexo esportivo conta ainda com um prédio de quatro andares onde existem salas que comportam as seguintes modalidades: Ginástica, Capoeira, Karatê, Tênis de Mesa, Xadrez e Boxe.

Fazendo parte do centro de convivência existem a sala de troféus, a sala de reuniões, sala de vídeo e outros três ambientes, um deles com televisão. As dependências administrativas, almoxarifados e vestiários equipados com 400 armários também se encontram no prédio.

Ligações externas 
AAAPB - Página oficial

Esporte universitário do Brasil
Universidade Federal de São Paulo
Organizações esportivas do estado de São Paulo